Семеняка Людмила Іванівна — радянська і російська балерина, народна артистка СРСР, лауреат Державної премії СРСР, лауреат премії Анни Павлової Паризької академії танцю.
 Семеняка Микола Миколайович — український військовик, учасник війни в Афганістані, російсько-української війни, кавалер ордена Червоної Зірки.
 Семеняка Ярослав Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.